deportacja (politologia) – przymusowe przesiedlenie najczęściej całej grupy osób z powodów politycznych,
 deportacja (prawo) – wydalenie cudzoziemca na podstawie indywidualnej decyzji administracyjnej